Cañada de la Coronilla ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada de la Coronilla (Arroyo de Vera), Zufluss des Arroyo de Vera 
 Cañada de la Coronilla (Río San Salvador), Zufluss des Río San Salvador 
 Cañada de la Coronilla (Río Negro), Zufluss des Río Negro (Uruguay) 

Siehe auch:
 Cañada del Coronilla